Hakola est un patronyme finlandais porté par : 
Juha Hakola, footballeur finlandais ;
Theo Hakola, artiste et écrivain américain ;
Lauri Hakola, sauteur à ski finlandais ;
Antti Hakola, bâtisseur d'églises finlandais ;
Ristomatti Hakola, fondeur finlandais.

Patronyme finnois